Музе́й Бажова — музеи, посвящённый жизни и деятельности писателя Павла Бажова.

Музеи 
 Мемориальный дом-музей П. П. Бажова —  дом-музей писателя в городе Екатеринбурге.
 Дом-музей Бажова в Сысерти — музей писателя в городе Сысерть Свердловской области.
 Бергульский дом-музей Бажова — музей писателя в селе Бергуль Северного района Новосибирской области.

Примечания